Apollonide – epigrammista
 Apollonide – tragico greco
 Apollonide – filosofo stoico
 Apollonide di Nicea – grammatico
 Apollonide di Smirne – filosofo